Ким Ю Чжин (, ; род. 9 апреля 1988 года, более известная как Юи) — южнокорейская певица и актриса. Наиболее популярна как бывшая участница гёрл-группы After School (2009—2017).

Как актриса, Юи известна по ролям в проектах «Великая королева Сондок» (2009), «Братья Очжаккё» (2011), «Даосский маг Чон У Чхи» (2012), «Золотая радуга» (2013), «Высшее общество» (2015) и «Брачный контракт» (2016).

Жизнь и карьера

1988—2008: Ранние годы, образование и Five Girls 
Юи родилась 9 апреля 1988 года в Тэгу, Южная Корея. Её отец, Ким Сон Кап — профессиональный тренер южнокорейской бейсбольной команды Nexen Heroes. Есть старшая сестра Ю На. Посещала старшую школу, специализированную на физической культуре, в Инчхоне. В то же время занималась плаванием и участвовала в корейском национальном спортивном фестивале. Окончила Университет Сонгюнгван.

Юи хотела стать актрисой и ходила на многие прослушивания, но сначала решила дебютировать в качестве певицы. В 2007 году она стала участницей группы Five Girls под управлением Good Entertainment (агентство расформировалось в 2009 году) вместе с Юбин (ныне бывшая участница Wonder Girls), Хёсон, Чживон (ныне бывшая участница Spica) и G.NA. На MTV было запущено реалити-шоу «Дневник Five Girls», но коллектив так и не смог дебютировать из-за финансовых проблем агентства.

2009—16: Дебют с After School и рост популярности 

В апреле 2009 года Юи дебютировала в группе After School с синглом «Diva». Почти сразу девушка стала популярна у публики за свои «медовые бёдра», благодаря чему часто появлялась на вершине поисковых запросов в Южной Корее.

В июле Юи дебютировала как актриса в дораме «Великая королева Сондок», которая выиграла ряд престижных наград на кинопремиях. В октябре стартовал показ музыкальной драмы «Ты прекрасен». В том же месяце Юи стала частью проектной группы 4Tomorrow вместе с Сынён (ныне бывшая участница Kara), Хёной (ныне бывшая участница Wonder Girls и 4Minute) и Гаин (Brown Eyed Girls), и они выпустили сингл «두근두근 Tomorrow». Становилась участницей второго сезона реалити-шоу «Молодожёны», где её партнёром стал актёр Пак Чжэ Чжон. По итогам года вошла в топ-10 списка трудолюбивых айдолов по версии корейского Forbes, заняв восьмое место.

В 2011 году Юи сыграла главные роли в двух проектах. Сначала ей досталась роль Сон Ми Су — деревенской девушки, мечтающей стать профессиональным игроком в гольф, в дораме «Королева гольфа». В «Братьях Очжаккё» исполнила роль студентки. За свою игру ей достались награды на Baeksang Arts Awards и KBS Drama Awards в номинации «Лучшая новая актриса». 21 июня Юи выпустила свой первый сольный сингл «쏙쏙쏙 (Sok Sok Sok)». Также была со-ведущей шоу «Ночь за ночью».

В январе 2012 года стала постоянной ведущей музыкального шоу Music Bank с Ли Чан У, последний их совместный эфир состоялся в апреле 2013 года. В ноябре состоялась премьера дорамы «Даосский маг Чон У Чхи», основанной на истории династии Чосон. Во время съёмок её похвалили за возможность сыграть саму себя в персонаже и детальное представление.

В 2013 году Юи стала временным участником шоу на выживание «Босоногие друзья». Ей досталась главная роль в дораме «Золотая радуга», за которую она получила награду за «Особые успехи» на MBC Drama Awards. Весной 2014 стала участницей шоу «Закон джунглей» в эпизодах, где команда выживала в Индийском океане. В интервью она призналась, что потеряла рвение к карьере певицы и займётся исключительно актёрством после того, как выпустится из After School.

В начале 2015 года была утверждена на главную женскую роль в дораме «Любовь Хо Гу», где сыграла национальную чемпионку по плаванию. Затем последовала роль в проекте «Высшее общество». В интервью Юи отметила, что получила много разочарованных отзывов от зрителей и что «никогда не была настолько раскритикована за бедную актёрскую игру». В октябре присоединилась к касту шоу «Кулаки храма Шаолинь». 5 марта 2016 года стартовал показ дорамы «Брачный контракт». В ноябре вышел сериал «Ночные огни».

2017—настоящее время: Уход из After School и актёрская карьера 
31 мая 2017 года контракт Юи с Pledis Entertainment подошёл к концу, и девушка выпустилась из After School. В июне она подписала контракт с Yuleum Entertainment, чтобы окончательно сфокусироваться на актёрской карьере, тем самым завершив музыкальную. 9 августа состоялась премьера дорамы «Люк», первого проекта после ухода из Pledis; партнёром стал Джэ Джун. В 2018 году состоялись премьеры двух сериалов при участии Юи — «Мой муж О Чжан Дук» и «Мой прекрасный союзник».

29 мая 2019 года стало известно, что контракт Юи с Yuleum Entertainment подходит к концу, и его продление находится в стадии обсуждения. 5 июля было объявлено, что девушка заключила контракт с King Entertainment.

Личная жизнь 
3 мая 2016 года стало известно, что Юи состоит в отношениях с актёром Ли Сан Юном. 25 января 2017 года пара рассталась.

В июле 2017 года были подтверждены отношения Юи с партнёром по шоу «Закон джунглей» Каннамом, которые начались в мае. Спустя три месяца появилась информация о расставании.

Здоровье 
С ноября 2016 года Юи начала стремительно терять вес, чем шокировала поклонников. В мае 2019 года её фотография в Instagram наделала много шума, т.к. актриса выглядела слишком худой, но она заявила, что здорова, и это эффект от приложения на телефоне.

Дискография

Синглы

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Музыканты After School
Актрисы телевидения Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучшая актриса-новичок» (телевидение)